La nazionale di pallavolo maschile del Ruanda è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Ruanda ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Ruanda.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Ruanda